Алекса́ндр Ма́лышев:
 Малышев, Александр Анатольевич (род. 1980) — российский футболист, вратарь.
 Малышев, Александр Васильевич (род. 1989) — казахстанский лыжник. 
 Малышев, Александр Георгиевич — Герой Социалистического Труда.
 Малышев, Александр Григорьевич (1916—1991) — Герой Советского Союза.
 Малышев, Александр Евгеньевич (1919—2004) — советский дипломат.
 
 Малышев, Александр Петрович (1879—1962) — российский и советский механик.